Площа Італії — назва площ у кількох містах світу:

 Площа Італії (Буенос-Айрес) у місті Буенос-Айрес (Аргентина)
 Площа Італії (Париж) у Парижі
 Площа Італії (Ла-Плата) у міста Ла-Плата (Аргентина)
 Площа Італії (Сантьяго) у місті Сантьяго (Чилі)
 Площа Італії (Хунін) у місті Хунін (Аргентина)
 Площа Італії (Ліма) у місті Ліма (Перу)
 Площа Італії (Каракас) у місті Каракас (Венесуела)

Див. також 
 Площа Італії (станція метро) — станція метрополітену Буенос-Айреса